Апо́стольский си́мвол ве́ры () — древний христианский символ веры. Восходит к Староримскому Символу веры. Современная форма зафиксирована впервые в VI веке в записи Цезаря Арльского, но не вызывает сомнения его более древнее происхождение, поскольку он с первых веков христианства использовался римской церковью в таинстве крещения. Назван апостольским, поскольку он является одним из древнейших символов веры, и содержит в себе элементы, восходящие к апостольской проповеди.

Текст Апостольского Символа был всегда широко распространён в Западной Церкви и используется ныне в богослужении Римско-католической, Англиканской и некоторых иных протестантских, а также православных церквей западного обряда. Также он входит в состав молитвы розария.

Про отличие Апостольского Символа веры от Никео-Цареградского Символа веры см. в статье Никео-Цареградский Символ веры.

Текст

Греческий текст

Латинский текст 
Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, passus sub Pontio Pilato, crucifíxus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos.

Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Церковнославянский текст

Русский текст 
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
 
И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мёртвых, восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить живых и мёртвых.

Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Символ и Апостолы 

Согласно древней легенде, когда апостолы были готовы разделиться и разойтись, они почувствовали необходимость договориться о содержании сообщения, которое они будут проповедовать. Это событие, как говорят, и было происхождением «Апостольского Символа веры». Одна из версий этой истории напоминает сцену в Евангелии от Иоанна . Она рассказывает, как каждый из двенадцати, воспламенённый Святым Духом, сделал личный вклад в исповедание веры:

Пётр сказал: «Верую в Бога Отца всемогущего… творца неба и земли»… Андрей сказал: «И в Иисуса Христа Его Сына… Господа нашего»… Иаков сказал: «Который был зачат Святым Духом… рождён Девой Марией»… Иоанн сказал: «Страдал при Понтии Пилате… был распят, умер и погребён»… Фома сказал: «Сошёл в ад… в третий день воскрес из мёртвых»… Иаков сказал: «Восшёл на небеса… восседает одесную Бога Отца Всемогущего»… Филипп сказал: «Оттуда придёт судить живых и мертвых»… Варфоломей сказал: «Верую в Святого Духа»… Матфей сказал: «Святую Вселенскую Церковь… общение святых»… Симон сказал: «Прощение грехов»… Фаддей сказал: «Воскресение тела»… Матфий сказал: «Жизнь вечную».

Хотя история имела все признаки благочестивого вымысла, она получила широкое распространение в средневековой Европе.

Примечания

Ссылки 
 Апостольский Символ веры в искусстве: Иванова С. В. Апостольский символ в книжных иллюстрациях в западноевропейском искусстве.

Символы веры в христианстве
Книга Согласия
Христианские тексты IV века